Il existe différents couvents de la Visitation :

En France :
 à Annecy, couvent de la Visitation et basilique de la Visitation ;
 à Caen : 
 ancien couvent de la Visitation ;
 couvent de la Visitation ;
 à Carpentras, l'ancien couvent de la Visitation Sainte-Marie ;
 à Chambéry , l'ancien couvent de la Visitation Sainte-Marie ;
 à Grenoble, l'ancien Couvent Sainte-Marie d'en-haut ;
 à Limoges, couvent de la Visitation ;
 au Mans, couvent de la Visitation ;
 à Moulins, couvent de la Visitation ;
 à Nancy, ancien couvent de la Visitation ;
 à Nantes, ancien couvent de la Visitation ;
 à Nice, couvent de la Visitation ;
 à Paris : 
 couvent de la Visitation, rue Saint-Antoine ;
 ancien couvent de la Visitation de Chaillot, détruit en 1794 ;
 ancien couvent de la Visitation du Faubourg Saint-Jacques, détruit en 1908 ;
 à Périgueux, ancien couvent de la Visitation ;
 au Puy-en-Velay, Couvent de la Visitation  ;
 à Romans-sur-Isère, couvent de la Visitation ;
 à Rennes, ancien couvent de la Visitation ;
 à Rouen :
 premier couvent de la Visitation ;
 second couvent de la Visitation ;
 à Thonon-les-Bains, ancien couvent de la Visitation.

En Italie :
 à Aoste, ancien couvent de la Visitation.

En Lituanie :
 à Vilnius, couvent de la Visitation.

Voir aussi 
 
 
 
 Ordre de la Visitation

Visitation
~